

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kelo“ beginnt.

Kelo 



 Kelo, Cristofer (* 1987), mexikanischer Eishockeyspieler

Kelog 
 Keloglou, Panagiotis (* 1981), griechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Keloğlu, Ahmet (* 1962), türkischer Fußballspieler

Kelop 
 Kelopuro, Sami (* 1987), finnischer Pokerspieler